

Cinema 
 Inspiration – film del 1915 diretto da George Foster Platt
 Inspiration – film del 1928 diretto da Bernard McEveety
 La modella (Inspiration) – film del 1931 diretto da Clarence Brown

Musica 
 Inspiration – album di Tammy Wynette del 1969
Inspiration – album degli Amazing Blondel del 1975
 Inspiration – album del Gen Rosso del 1989
Inspiration – album di Yngwie Malmsteen del 1996
 Inspiration – album di Sam Rivers del 1999
 Inspiration – singolo dei Sistars del 2006, dall'album A.E.I.O.U.